Duitsland, een land in Europa
 Deutschland (luchtschip), het eerste luchtschip dat met een benzinemotor aangedreven werd
 Deutschland (schip) (doorverwijspagina), diverse schepen onder deze naam
 Deutschland (single), een single van de band Rammstein
 Deutschland. Ein Wintermärchen, een epos in verzen van Heinrich Heine (1797–1856)